

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Egbert Lachaert, (1977- ), homme politique belge ;
 Patrick Lachaert,(1948-2012), homme politique belge ;

Homonymie de patronyme